Сара Бодри (; род. 19 марта 1994, Принс-Джордж, Британская Колумбия, Канада) — канадская биатлонистка, бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2014 года в гонке преследования.

Спортивная карьера 
Первыми международными стартами в карьере Сары Бодри стали гонки на чемпионате мира среди юниоров 2011 года, прошедшем в чешском Нове Место-на-Мораве, где лучшим результатом спортсменки стало 33 место в индивидуальной гонке на 10 км. Спустя год на аналогичных соревнованиях в Контиолахти смогла достичь 20 результата в гонке преследования.

Первой медалью на международных соревнованиях для Бодри стало «серебро» в гонке преследования .

6 января 2014 года канадка дебютировала на этапе Кубка IBU в , заняв в спринте 33 место. В марте того же года на чемпионате мира среди юниоров в американском Преск-Айле Бодри завоевала бронзовую медаль в гонке преследования, став первой представительницей Канады, поднявшейся на пьедестал почёта в подобных соревнованиях.

В следующем сезоне биатлонистка провела свои первые гонки на Кубке мира, однако выше 62 места в личных гонках не поднималась. В сезоне 2015/2016 на этапе в канадском Кэнморе Бодри завоевала свои первые кубковые очки, финишировав 38-й в спринтерской гонке.

В январе 2018 года Сара Бодри была включена в канадскую заявку на Олимпиаду в Пхёнчхане. На играх спортсменка приняла участие в индивидуальной гонке на 12,5 км, показав 29 результат, а также в составе эстафетной канадской четвёрки заняла 10 место.

Наивысший результат в карьере Сара Бодри показала в сезоне 2018/2019, на этапе Кубка мира в Нове Место-на-Мораве финишировав на 12 месте в спринтерской гонке.

Результаты

Чемпионат мира среди юниоров

Чемпионаты мира

Участие в Олимпийских играх

Выступления в Кубке мира

Примечания 

Биатлонисты Канады
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года